

Geografia

Italia
 Mongiardino Ligure – comune italiano del Piemonte
 Cascina Mongiardino – cascina di Villanova del Sillaro in provincia di Lodi

Personalità
 Lorenzo Mongiardino (1916-1998) – architetto e scenografo cinematografico italiano